Gaspero Bruschi (1737-1778), sculpteur italien ;
 Domenico Bruschi (1840-1910), peintre italien ;
 Augusto Bruschi (1920-1941), légionnaire français d'origine italienne, Compagnon de la Libération ;
 Tedy Bruschi (né en 1973), joueur de Football américain ;